Love Can't Wait (álbum)
 Love Can't Wait (canção)

Desambiguação